Megalotocepheus är ett släkte av kvalster. Megalotocepheus ingår i familjen Otocepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Megalotocepheus